Garzano ima više značenja:
 Garzano, Caserta
 Garzano, Trento